New Day – album dei Love Affair del 1970
 New Day – EP dei Thin Lizzy del 1971
New Day – singolo di Wyclef Jean del 1999
New Day – singolo di Tamar Kaprelian del 2009
New Day – singolo di 50 Cent del 2012
New Day – singolo di Alicia Keys del 2012
New Day – brano musicale di Jay-Z e Kanye West, contenuto nell'album Watch the Throne
New Day – brano musicale di Mizuki Watanabe, contenuto nell'album Say It's Forever
 The New Day – stable di wrestling